USS Sigourney je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sigourney (DD-81) 
 USS Sigourney (DD-643)

Sigourney